De wedstrijd om de Nederlandse Supercup 1993 (PTT Telecom Cup) was de vierde editie van de Nederlandse Supercup en werd gespeeld op 8 augustus 1993 in De Kuip te Rotterdam. Het duel, bijgewoond door 28.750
toeschouwers, ging tussen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar Ajax, en stond onder leiding van scheidsrechter John Blankenstein.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Bekervoetbal 1993
Feyenoord
AFC Ajax
Sportevenement in Rotterdam